Никола́й Иванович Евсе́ев:
 Евсеев, Николай Иванович (1883—1937) — эсер, член Учредительного собрания.
 Евсеев, Николай Иванович (1922—1999) — Герой Советского Союза.